Marrom - em inglês, brown
Ou ainda:
Brown (álbum) - da banda californiana P.O.D.
Brown Eyed Girls - grupo feminino sul-coreano gerido pela Mystic Entertainment
Brown Skin Girl - música gravada pela cantora americana Beyoncé
Brown Bess - apelido para o Mosquete Land Pattern e seus derivados, usados pelo exército britânico
Charlie Brown Jr. - banda brasileira
Charlie Brown (canção) - música da banda Coldplay
The Charlie Brown and Snoopy Show
Universidade Brown - em Rhode Island, nos Estados Unidos

Pessoas
Barnum Brown
Bobby Brown
Carlinhos Brown
Charlie Brown
Charlie Brown (basquetebolista)
Chris Brown (atleta)
Chris Brown (beisebolista)
Chris Brown (cantor)
Dan Brown
Foxy Brown
Gordon Brown
Jake Brown
James Brown
Lancelot Brown
Mano Brown
Melanie Brown
Monty Brown
Robert Brown
Warwick Brown

Desambiguação